
Termin -{BLP}- ima više značenja.
 Braunov lipoprotein, bakterijski protein
 .BLP, fajl format

Скраћенице